Marans (kip), een kippenras
 
Marans (Charente-Maritime)
Marans (Maine-et-Loire)